Соловьи́ — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области, расположенная на автодороге Санкт-Петербург — Псков — Киев  в 17 км к югу от города Псков и в 4 км к северу от деревни Стремутка.

Численность населения составляет 1436 жителей (2000 год).

В деревне находится приход храма Святой мученицы Татьяны. В деревне расположен один из крупнейших в Псковской области свиноводческий комплекс ООО "ПсковАгроИнвест".

История 
В XV-XVII здесь существовала монастырь Савина Пустынь, потом ставшая просто приходской церковью

Примечания 

Населённые пункты Псковского района